Södra Gåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Gåstjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Södra Gåstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,17 ha)

Se även
Gåstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn